De plaats Schonach im Schwarzwald in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 De rivier Schönach in de Duitse deelstaat Beieren